Christensen kan syfta på:

 Christensen – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Christensen (kulle), 
 Mount Christensen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar